Giorgio Falco ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Falco (Historiker) (1888–1966), italienischer Historiker 
 Giorgio Falco (Schriftsteller) (* 1967), italienischer Schriftsteller